Янко Типсаревич був чинним чемпіоном, але не захистив свій титул, оскільки вирішив замість цього турніру взяти участь в Erste Bank Open 2012.
У фіналі Андреас Сеппі переміг бразильця Томаз Беллуччі з рахунком 3–6, 7–6(7–3), 6–3.

Сіяні гравці 
Перші четверо номерів посіву пройшли у друге коло без боротьби.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравці

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Примітки 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Кубок Кремля, чоловіки, одиночний розряд
2012